Janowskaja ist der Nachname von:
Inna Janowskaja (* 1976), ukrainische Schachspielerin
Sofja Alexandrowna Janowskaja (1896–1966), sowjetische Mathematikhistorikerin